Jäderholm är ett svenskt efternamn och kan avse bland andra:

Axel Jäderholm, läkare
Elof Jäderholm, zoolog
Herman Gustaf Jäderholm, företagare

Vidare läsning 

 

Svenska efternamn